Bruder Martin ist der Titel von verschiedenen Spielfilmen:

 Bruder Martin (1954), eine österreichische Heimatkomödie von 1954
 Bruder Martin (1981), ein französisch-deutscher Spielfilm über Martin Luther aus dem Jahr 1981

Bruder Martin ist der angebliche Autor eines Werks von Oskar Panizza